Appleby (Texas), Estats Units
 Anglaterra:
 Appleby (Anglaterra), Lincolnshire
 Appleby-in-Westmorland, Cumbria
 Appleby Magna, Leicestershire